Олекса́ндр Волошинський (*1968) — голова Товариства «Зелений хрест». Основоположник розвитку туризму та активного відпочинку для неповносправних осіб (осіб з інвалідністю) в Україні. Розробник рекомендацій по розміщенню, супроводу та організації екскурсій для неповносправних туристів розрахованих на представників готельного, ресторанного та туристичного бізнесу. Співавтор посібника «Активний відпочинок та туризм для неповносправних осіб», «Теорія і практика організації активного відпочинку та туризму для неповносправних осіб», «Практичні питання працевлаштування та зайнятості осіб з інвалідністю»

Народились 1968